El Molina Plaza es un centro comercial construido a mediados de 2004 en el Distrito de La Molina en Lima-Perú y que pertenece al Grupo Brescia.

Inicialmente, en los años 1990 hasta dicho año, sobre el terreno y frente al estacionamiento operaba un supermercado Santa Isabel. Esta marca fue decayendo, por lo que los dueños de la empresa Supermercados Peruanos S.A decidieron empezar a desaparecer los Santa Isabel. Se realizó una remodelación al supermercado para transformarlo en un Ahold, sin embargo fue convertido en un Plaza Vea.

Su diseño fue realizado por el arquitecto peruano José Orrego.

El proyecto es considerado uno de los primeros Strips Malls del Perú. En este proyecto se incorporó un doble deck de estacionamientos que permitió su desarrollo en 3 niveles, lo cual constituye una innovación en este diseño

Locales 
Entre los nuevos locales que se encuentran en este pequeño centro comercial están:

Plaza Vea - supermercado
Cineplanet - Cine
Sport Life - gimnasio
Coolbox - Electrónica
American Airlines - Venta de Pasajes
San Antonio - Panadería/Pastelería
Rosen - Colchones
Starbucks Coffee
Kentucky Fried Chicken
Pizza Hut
Burger King
Boticas Fasa
Marathon
Subway 
Sarcletti

Referencias 

Centros comerciales de Lima